Ива́н Во́лков:
 Волков, Иван Алексеевич (1906—1975) — первый секретарь Тамбовского обкома ВКП(б) (1942—1951), Орловского обкома КПСС (1951—1954).
 Волков, Иван Архипович (1914—1942) — старший лейтенант, Герой Советского Союза (1943, посм.).
 Волков, Иван Васильевич (1925—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Волков, Иван Евгеньевич (род. 1968) — поэт, лауреат международной литературной премии Леричи Пеа.
 Волков, Иван Ефремович (1907—1976) — генерал-майор.
 Волков, Иван Иванович (1724—1789) — городской глава Твери.
 Волков, Иван Иванович (род. 1992) — российский художник.
 Волков, Иван Ильич (1769—1838) — действительный статский советник, герольд ордена Святой Екатерины.
 Волков, Иван Михайлович (востоковед) (1882–1919) — египтолог, востоковед
 Волков, Иван Михайлович (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Волков, Иван Николаевич (род. 1974) — актёр и композитор.
 Волков, Иван Селивёрстович (1779(?)—1842) ― купец города Глазова Вятской губернии.
 Волков, Иван Сергеевич (1911―1993) ― российский инженер и педагог, ректор Куйбышевского политехнического института в 1968―1975 гг.
 Волков, Иван Степанович (1915—1989) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1944).
 Волков, Иван Фёдорович (1748—1823) — генерал-майор, командир Воронежского Гусарского полка.
 Волков, Иван Фёдорович (1924—1995) — советский и российский литературовед, декан филологического факультета МГУ (1980—1991).